

Cinema 
 L'isola (The Island) – film del 1980 diretto da Michael Ritchie
 The Island – film del 2005 diretto da Michael Bay

Letteratura 
 L'isola (The Island) – romanzo di Peter Benchley del 1979
 L'isola (The Island) – romanzo di Victoria Hislop del 2005

Musica 
 The Island – singolo dei Pendulum del 2010
 The Island – singolo di Salmo del 2013

Pagine correlate 
 Island